Рефле́кторна регуля́ція серце́во-суди́нної систе́ми — забезпечується власними і спряженими рефлексами. Власні — рефлекси, що виникають при подразненні рецепторів, розташованих в самій серцево-судинній системі (Ціона, Людвіга, рефлекс з каротидних синусів); спряжені — рефлекторні зміни артеріального тиску у відповідь на подразнення рецепторів, розташованих за межами серцево-судинної системи (механо- та хеморецептори внутрішніх органів, скелетних м'язів, шкіри).

Див. також 
 Рефлекторна регуляція серця

Рефлекси
Фізіологія серцево-судинної системи